Frejlev (Aalborg)
 Frejlev (Guldborgsund)
 Frejlev (parochie)